Orfismus může znamenat:

 Orfismus (náboženství) — mystický proud starověkého řeckého náboženství obsahující učení o blaženosti na onom světě, dovolávající se bájného pěvce Orfea, blízké pozdějšímu stoicismu. Jeho základ byl ze starořecké mytologie antickými filosofy převzat cca v 6. století př. n. l. a je syntézou prehellénské věrouky a tzv. thráckého kultu. 
 Orfismus (umění) — malířský směr, nazývaný též „orfický kubismus“, který způsobem svého vyjádření přibližuje výtvarné umění jiným uměleckým formám, především hudbě a poesii.
 vyjádření pro současnou existenci různých vlastností a forem jednoho subjektu a jejich vzájemnou komunikaci (simultanismus)